!Anexos transcluídos